Yvesia (grassenfamilie), een geslacht uit de grassenfamilie
Yvesia (pissebedden), een geslacht van pissebedden uit de familie Microcerberidae